A Copa Davis de 2009 foi a 98ª edição da principal competição do tênis masculino. No grupo mundial, 16 equipes disputaram a competição, que começou dia 6 de março e terminou dia 6 de dezembro de 2009. Sagrou-se bicampeã a Equipe Espanhola de Copa Davis, que venceu a Rep. Tcheca na final, em Barcelona.

Grupo Mundial

Jogos

Campeão

Grupos regionais

Repescagem

As partidas da repescagem aconteceram entre os dias 18 e 20 de setembro, entre os perdedores da 1ª rodada do Grupo Mundial e os vencedores do Grupo I.

Zona das Américas

Grupo I

 
 
 
 
 
 

Grupo II

  
 
 
 
  
  
  
  

Grupo III

  
 
 
  
 
 
  

Grupo IV

 
 
  
 
 
|}

Zona da Ásia/Oceania

Grupo I
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo II
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo III
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo IV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

Zona da Europa/África

Grupo I
 
  
  
  
  
 
 
    
  

Grupo II
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
   
 
   
 
   
 

Grupo III
 
   
   
  
 
 
 
 
 
   
 
  
  
   
 
   

Grupo IV
  
 
   
   
   
|}

Ligações externas